Kinson steht für:
 Kinson (North Carolina), Ort in North Carolina
 Kinson (Bournemouth), Ortsteil von Bournemouth

Kinson ist der Familienname von:
 François-Josèphe Kinson (1771–1839), flämischer Maler